Обсада на Никея може да се отнася за:
 Обсада на Никея (727), част от византийско-арабските войни
 Обсада на Никея (1077), част от византийско-селджукските войни
 Обсада на Никея (1097), част от византийско-селджукските войни и Първия кръстоносен поход
 Обсада на Никея (1133), част от византийско-селджукските войни
 Обсада на Никея (1210)
 Обсада на Никея (1331), част от византийско-османските войни

Никея
Никейска империя